Dit is een lijst van planetoïden 102601-102700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 102601 - || 1999 VD5 || 5 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102602 - || 1999 VG5 || 7 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102603 - || 1999 VP5 || 6 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 102604 - || 1999 VW5 || 5 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 102605 - || 1999 VH9 || 8 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102606 - || 1999 VA10 || 9 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 102607 - || 1999 VJ11 || 10 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102608 - || 1999 VH13 || 1 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102609 - || 1999 VJ14 || 2 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102610 - || 1999 VQ15 || 2 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102611 - || 1999 VK19 || 10 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102612 - || 1999 VY19 || 9 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102613 - || 1999 VQ20 || 11 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 102614 - || 1999 VG21 || 12 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102615 - || 1999 VJ21 || 12 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102616 - || 1999 VC22 || 13 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (102617) Allium || 1999 VC23 || 12 november 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 102618 - || 1999 VJ23 || 8 november 1999 || Mallorca || R. Pacheco, A. López
|-
| (102619) Crespino || 1999 VK23 || 12 november 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 102620 - || 1999 VX23 || 9 november 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 102621 - || 1999 VO25 || 13 november 1999 || Saji Saji || Saji Saji
|-
| 102622 - || 1999 VR25 || 15 november 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 102623 - || 1999 VM26 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102624 - || 1999 VZ26 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102625 - || 1999 VX27 || 15 november 1999 || Farpoint || G. Bell, G. Hug
|-
| 102626 - || 1999 VY27 || 15 november 1999 || Modra || L. Kornoš, J. Tóth
|-
| 102627 - || 1999 VZ27 || 11 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102628 - || 1999 VG28 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102629 - || 1999 VQ28 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102630 - || 1999 VM30 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102631 - || 1999 VR31 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102632 - || 1999 VX32 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102633 - || 1999 VY33 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102634 - || 1999 VD34 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102635 - || 1999 VH34 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102636 - || 1999 VV37 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102637 - || 1999 VH38 || 10 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102638 - || 1999 VQ38 || 10 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102639 - || 1999 VV38 || 10 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102640 - || 1999 VO39 || 10 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102641 - || 1999 VV39 || 11 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102642 - || 1999 VY42 || 4 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102643 - || 1999 VQ43 || 1 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102644 - || 1999 VA44 || 3 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102645 - || 1999 VC44 || 3 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102646 - || 1999 VT46 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102647 - || 1999 VT47 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102648 - || 1999 VR48 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102649 - || 1999 VW48 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102650 - || 1999 VM51 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102651 - || 1999 VS51 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102652 - || 1999 VQ52 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102653 - || 1999 VG53 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102654 - || 1999 VV53 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102655 - || 1999 VV54 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102656 - || 1999 VY54 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102657 - || 1999 VZ54 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102658 - || 1999 VK55 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102659 - || 1999 VO55 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102660 - || 1999 VA56 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102661 - || 1999 VX57 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102662 - || 1999 VZ58 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102663 - || 1999 VA59 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102664 - || 1999 VB59 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102665 - || 1999 VC59 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102666 - || 1999 VO60 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102667 - || 1999 VB62 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102668 - || 1999 VG62 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102669 - || 1999 VQ62 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102670 - || 1999 VT62 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102671 - || 1999 VW62 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102672 - || 1999 VY62 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102673 - || 1999 VZ63 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102674 - || 1999 VA66 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102675 - || 1999 VM66 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102676 - || 1999 VC67 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102677 - || 1999 VJ68 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102678 - || 1999 VL68 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102679 - || 1999 VP68 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102680 - || 1999 VQ68 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102681 - || 1999 VM69 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102682 - || 1999 VQ69 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102683 - || 1999 VW69 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102684 - || 1999 VG70 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102685 - || 1999 VK70 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102686 - || 1999 VS70 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102687 - || 1999 VR71 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102688 - || 1999 VK72 || 12 november 1999 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 102689 - || 1999 VA73 || 12 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102690 - || 1999 VG73 || 1 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102691 - || 1999 VS73 || 1 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102692 - || 1999 VW73 || 1 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102693 - || 1999 VL77 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102694 - || 1999 VO77 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102695 - || 1999 VP77 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102696 - || 1999 VA81 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102697 - || 1999 VE84 || 6 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102698 - || 1999 VL85 || 5 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102699 - || 1999 VH86 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102700 - || 1999 VR86 || 7 november 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten